Vaterpolski klubovi:
 Vaterpolski klub Jadran iz Splita, Hrvatska
 Vaterpolski klub Jadran (Kostrena), iz Kostrene, Hrvatska
 Vaterpolski klub Jadran (Neum), iz Neuma, BiH, ali je član Hrvatskog vaterpolskog saveza
 VK Jadran (Herceg-Novi), vaterpolski klub iz Herceg-Novog, Crna Gora

Veslački klubovi:
 Veslački klub Jadran Rijeka 
 Veslački klub Jadran Zadar